Геройское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в составе Сакского района Республики Крым России.

География 
Поселение расположено на востоке района, в степном Крыму, в верховьях балки Геройская (приток маловодной речки Михайловская). Граничит на востоке и севере с Крымским, на западе с Ореховским и на северо-западе — с Митяевским сельскими поселениями.

Площадь поселения 45,78 км².

Основная транспортная магистраль: автодорога  от шоссе Симферополь — Евпатория (по украинской классификации ).

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 2 населённых пункта:

История 
В 1977 году был образован Геройский сельский совет (в период с 1 января по 1 июня 1977 года). С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сельские поселения Сакского района